Колодня — остановочный пункт Смоленского направления Московской железной дороги. Расположена в микрорайоне Колодня города Смоленска.

Пригородные поезда

Примечания 

Железнодорожные_станции_и_платформы_Смоленской_области